LSTR steht für:
 Landstar System (Nasdaq-Ticker), US-amerikanische Spedition
 Flugplatz Montricher (IATA-Code), schweizerischer Flugplatz

LStR steht für:
 Luftsturmregiment, eine militärische Spezialeinheit, siehe Luftsturmregiment 40
 Lohnsteuer-Richtlinien, eine juristische Richtlinie zur Ermittlung der Lohnsteuer

lstR steht für:
 lineage-specific thermal regulator protein, mikrobiales Gen 

Abkürzung